Eleo – antico dialetto greco

Mitologia 
 Eleo – personificazione della compassione nella mitologia greca
 Eleo – personaggio della mitologia greca. Principe di Micene, figlio di Perseo e di Andromeda
 Eleo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Poseidone ed Euryciyda (Εὐρυκύδα), re degli Epei e probabile sposo di Nausidame e padre di Augia
 Eleo – personaggio della mitologia greca. Pronipote dell'omonimo Eleo, regnò sull'Elis quando gli Eraclidi cercarono di riconquistare il Peloponneso
 Eleo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Tantalo ed altro possibile eponimo di Elis
 Eleo – cittadino ateniese, figlio di Cimone